

Баскудук — село, Мангістауський район, Мангістауська область
 Баскудук — село, Мунайлинський район, Мангістауська область

Див. також 
 Баскудуцький сільський округ